Wonderful Town est une comédie musicale américaine, créée à Broadway en 1953, musique de Leonard Bernstein, lyrics de Betty Comden et Adolph Green, livret de Jerome Chodorov et Joseph Fields, d'après leur pièce My Sister Eileen.
Wonderful Town est un téléfilm américain de Mel Ferber et Herbert Ross, diffusé en 1958, adaptation de cette comédie musicale.
Wonderful Town est un film thaïlandais d'Aditya Assarat, sorti en 2007.